

Patronyme 

Dedo peut faire référence à :

 Dédo (Sebastien De Dominicis, né 1978), un humoriste et acteur français ;
 Dedo Ier (950–1009), comte de Merseburg ;
 Dedo II († 1075), margrave de la Marche de l’Est saxonne ;
 Dedo III († 1069), margrave de Basse-Lusace ;
 Dedo III de Lusace (vers 1130–1190), comte de Wettin ;
 Dedo IV († 1124), comte de Landsberg ;
 Dedo de Laurenbourg (1060–1123), comte de Laurenburg.

Toponyme 
 Dedo, un des 180 woredas de la région Oromia en Éthiopie